Naja este un gen de șerpi veninoși din familia Elapidae. Genul cuprinde cca. 20 de specii care trăiesc în regiunile calde din Asia sau Africa. Carcteristic acestui gen de șerpi este desenul de pe gâtul lor, asemănător unor ochelari, care se pot vedea când șarpele este iritat, de unde a fost denumit și "șarpe cu ochelari".

Caractere morfologice
Cobrele veritabile au o lungime între 1,50 și 2,30 m. În regiunea gâtului, pielea este foarte elastică, ceea ce permite coastelor cervicale când șarpele este iritat, să se depărteze, formându-se o dilatare a gâtului ca un capișon. Aspect care atribuie șarpelui un aspect amenințător. Această dilatare a gâtului s-a observat că apare și la alți șerpi care nu fac parte din acest gen ca de exemplul cobra regală (Ophiophagus hannah) sau cobra scuipătoare (Hemachatus haemachatus) care trăiesc în Africa. Cobrele veritabile au pupilele rotunde, diferite de reptile care au pupile sub formă de șliț (despicătură).

Mod de viață

Naja sunt șerpi care trăiesc pe sol, se ascund frecvent în vizuini, găuri în pământ, sau scorburi. Sunt șerpi activi ziua, putându-se întâlni aproape peste tot, când sunt la vânătoare.Hrana cobrelor constă mai ales din rozătoare mici, păsărele, alți șerpi, șopârle sau amfibii. Prada este printr-o mușcătură, în mod normal omorâtă. Când se simte amenințat, șarpele caută să fugă, numai în cazul în care a fost conturbat în cuibul lui ia poziția tipică atac a cobrelor. Cobrele atacă printr-o mușcătură fulgerătoare, numai specia sud-africană scuipă venin în ochii pradei, acestă acțiune o face cu o precizie uimitoare, de la o distanță ce poate atinge 2 – 3 m.

Taxonomie

Cladogramă Catalogue of Life:

Specii
Naja Laurenti, 1768:
 Naja atra Cantor, 1842
 Naja kaouthia Lesson, 1831
 Naja mandalayensis Slowinski & Wüster, 2000
 Naja naja Linnaeus, 1758
 Naja oxiana Eichwald, 1831
 Naja philippinensis Taylor, 1922
 Naja sagittifera Wall, 1913
 Naja samarensis Peters, 1861
 Naja siamensis Laurenti, 1768
 Naja sputatrix Boie, 1827
 Naja sumatrana Müller, 1890
Uraeus Wagler, 1830:
 Naja anchietae Bocage, 1879
 Naja annulifera Peters, 1854
 Naja arabica Scortecci, 1932
 Naja senegalensis Trape, Chirio & Wüster in Trape et al, 2009
 Naja haje Linnaeus, 1758
 Naja nivea Linnaeus, 1758
 Boulengerina Dollo, 1886:
 Naja (Boulengerina) annulata Buchholz & Peters in Peters, 1876
 Naja christyi Boulenger, 1904
 Naja melanoleuca Hallowell, 1857
 Naja multifasciata Werner, 1902
 Afronaja Wallach et al 2009:
 Naja ashei Wüster & Broadley, 2007: 58
 Naja katiensis (Angel, 1922: 40)
 Naja mossambica Peters, 1854: 625
 Naja nigricincta Bogert, 1940: 89
 Naja nigricollis Reinhardt, 1843: 269
 Naja nubiae Wüster & Broadley, 2003: 348
 Naja pallida Boulenger, 1896: 379
 Incertae sedis:
 †Naja antiqua Rage, 1976
 †Naja iberica Szyndlar, 1985
 †Naja robusta Meylan, 1987

Referințe

Legături externe

 

 
șerpi veninoși